Die Campbell’s Hall of Fame Championships Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Juli 2011 in Newport (USA) stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde als letztes Turnier der laufenden Saison auf Rasen ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Mardy Fish, der in diesem Jahr jedoch seine Teilnahme abgesagt hatte, da er für die USA im Davis Cup antrat. Im diesjährigen Finale setzte sich der 2,09 Meter große John Isner in zwei Sätzen gegen den fast 40 Zentimeter kleineren Belgier Olivier Rochus durch. Auf dem Weg zum zweiten ATP-Titel in seiner Karriere gab der topgesetzte US-Amerikaner keinen Satz ab. Es war das erste Mal seit 1976, dass der an Position 1 gesetzten Spieler das Turnier gewinnen konnte; Isner brach somit den sog. „Kasino-Fluch“. Auch im Doppel traten die Titelverteidiger Carsten Ball und Chris Guccione nicht an. Es siegten Matthew Ebden und Ryan Harrison, die mit einer Wildcard ins Turnier gestartet waren. Im Finale gewannen sie gegen Johan Brunström und Adil Shamasdin. Dies war für beide Spieler der erste ATP-Titel in ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 65 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 78 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)